Nim (spel)
 Nim (programmeertaal)
 Nim's Island, Amerikaanse film
 Project Nim, onderzoeksproject rond taalvaardigheid van chimpansees
 Nim Chimpsky, chimpansee in dit project
 National Infantry Museum, Amerikaans museum
 Nottingham Industrial Museum, Engels museum

Denemarken 

Nim (plaats), plaats in Denemarken
Nim Herred, een voormalig bestuursdistrict (herred) bij deze plaats
 Nim (parochie), parochie rond de plaats